Solace steht für: 
 Solace, Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Die Vorsehung von Afonso Poyart (2015)
 Solace (2018), amerikanischer Spielfilm von Tchaiko Omawale (2018)